Cet article présente une liste des communes de la France d'outre-mer.

La France d'outre-mer est divisée en 212 communes dont 48 en Polynésie française, 34 en Martinique, 33 en Nouvelle-Calédonie, 32 en Guadeloupe, 24 à La Réunion, 22 en Guyane, 17 à Mayotte et 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Liste des communes 
La Liste qui suit comporte les  de la France d'outre-mer, plus les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Wallis-et-Futuna ainsi que leur chef-lieu, Marigot, Gustavia et Mata Utu, ce qui augmente à  de villes répertoriés dans cette liste.

Les communes en gras sont les chef-lieu des départements et régions d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer.

Liste des régions et collectivités d'outre-mer 
Jusqu'en 2007, les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy avaient le statut de commune.

Les communes en gras sont les chef-lieu des départements et régions d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer.

Notes et références

Voir aussi 

 Liste des communes de La Réunion
 Liste des communes de la Guadeloupe
 Liste des communes de la Martinique
 Liste des communes de la Guyane
 Liste des communes de Mayotte
 Liste des communes de la Polynésie française
 Liste des communes de la Nouvelle-Calédonie
 Liste des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon
 Liste des villages de Wallis-et-Futuna
 Saint-Martin
 Saint-Barthélemy
 France d'outre-mer